Под финансов менидмънт () може да се разбира:

 финансовото управление въобще или
 управлението на корпоративните финанси, включително
 банковото дело.

Финанси
Мениджмънт